«Запретная планета» () — американский научно-фантастический фильм 1956 года, один из центральных представителей американской кинофантастики 1950-х годов, оказавший определяющее влияние на развитие жанра. 

В 2013 году фильм вошёл в Национальный реестр фильмов Соединённых Штатов Америки.

Сюжет 
Космический корабль C57-D со спасательной экспедицией летит к планете Альтаир IV, где некогда была колония землян, основанная экипажем корабля «Беллерофонт». Ещё на орбите планеты командор Джон Адамс (Лесли Нильсен) получает с поверхности предупреждение об опасности посадки, но принимает на себя риск и сажает корабль.

На Альтаире IV живут только доктор Морбиус (Уолтер Пиджон), родившаяся и выросшая на планете его дочь Альтаира (Энн Фрэнсис) и сконструированный им робот Робби. Пока офицеры знакомятся с наполненным чудесами техники и напоминающим земной рай жильём Морбиуса, на корабль нападает таинственное невидимое чудовище, которое убивает одного из членов экипажа. Предпринятые меры безопасности поначалу оказываются малоэффективны, но в конце концов чудовище удаётся остановить силовыми полями и отогнать огнём из бластеров.

Оказывается, под поверхностью планеты существует созданная исчезнувшей цивилизацией креллов титаническая машина, которая способна воплощать мысленные образы того, кто научится ею управлять. Именно с помощью этой машины Морбиус создал своё чудесное жилище. Но он не учёл того, что машина воспринимает и образы, не контролируемые сознанием — так возник «монстр подсознания», некогда уничтоживший колонию, а теперь нападающий на экипаж корабля.

Морбиус не в состоянии совладать с ревностью по отношению к астронавтам, которые, устав от мужской компании, так и вьются вокруг его дочери, и именно эти негативные эмоции поглощает невидимый монстр. В конце концов чудовище уничтожает доктора и исчезает само. Космический корабль улетает с планеты, забрав с неё Альтаиру.

Сценарий 

Фильм с рабочим названием «Смертельная планета» стал первым крупнобюджетным проектом студии Metro-Goldwyn-Mayer в области научной фантастики. Желая расширить потенциальную аудиторию фильма, создатели фильма наполнили сценарий отсылками к шекспировской «Буре» и популярному в то время психоанализу, что воспринимается некоторыми зрителями как оскорбление: «Желание авторов козырнуть знакомством с теориями психоанализа превращает фильм в шедевр китча, — рассуждает М. Трофименков. — Жалко, что доктор Фрейд не дожил до создания фильма: такой интерпретации психоанализа он не смог бы увидеть даже в кокаиновом угаре».

В ролях 
 Лесли Нильсен — командир Дж. Дж. Адамс
 Энн Фрэнсис — Альтаира Морбиус
 Уолтер Пиджон — доктор Морбиус
 Уоррен Стивенс — доктор Остроу
 Джек Келли — лейтенант Джерри Фарман
 Ричард Андерсон — Куинн
 Эрл Холлиман — кок

Номинации и награды 
 1957 — номинация на премию «Оскар» за лучшие спецэффекты.
 1982 — зачисление в Зал славы научно-фантастических фильмов премии «Балрог».
 2007 — номинация на премию «Сатурн» за лучший классический выпуск на DVD.

Музыка 
«Запретная планета» — едва ли не первый фильм, вся звуковая дорожка которого состоит из одной только электронной музыки. «Электронные тональности» (как названо музыкальное сопровождение в титрах) были разработаны супругами Баррон.

Влияние 
Футуристичность дизайна и музыки означали прорыв в области кинофантастики. «Запретная планета» признана первым фильмом, который давал зрителям почувствовать себя (хотя бы время от времени) на другой планете. Многие из находок, сделанных при работе над лентой, были подхвачены и растиражированы другими киношниками, превратившись в затёртые штампы. Робот Робби, к примеру, считается прямым предшественником забавных роботов из «Звёздных войн» Джорджа Лукаса. Идея инопланетного сознания, которое порождает осязаемые предметы, была подхвачена Станиславом Лемом в «Солярисе» (1961).

Внешний вид астронавтов C57-D, их отношения друг с другом («затянутые в комбинезоны суровые космолётчики, усердно изображающие на волевых лицах мыслительные усилия») были мспользованы создателями телесериала «Звёздный путь».

Примечания

Ссылки 
  

Фантастические фильмы 1956 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы MGM
Экранизации пьесы «Буря»
Фильмы о роботах
Фильмы об инопланетянах
Национальный реестр фильмов
Научно-фантастические фильмы 1950-х годов